Paradrina nigromaculata är en fjärilsart som beskrevs av Adolf G. Closs. Paradrina nigromaculata ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
nigromaculata